Давид Рейкарт, также Давид Рейкарт Младший (, род. 2 декабря 1612 г. (крещён) Антверпен — ум. 11 ноября 1661 г. Антверпен) — фламандский художник эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Давид Рейкарт, известный также как Давид Рейкарт III, родился в семье художника. Учился живописи у своего отца, а затем в мастерской Адриана Браувера. Позднее перешёл в ателье Давида Тенирса Старшего и его сына, Давида Тенирса Младшего.

Д. Рейкарт выработал свой собственный, оригинальный стиль в живописи, которым изображал преимущественно пропитанные грубоватым юмором жанровые сценки из крестьянской жизни и быта. Писал также и натюрморты, насыщенные яркими, сочными красками, полотна мифологического и фантастического содержания, портреты.

Литература 
 Joseph Eduard Wessely: Ryckaert, David. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 30, Duncker & Humblot, Leipzig 1890, S. 62 f.

Галерея

Примечания 

Художники Фландрии
Художники барокко